Іваньо Іван Васильович — український літературознавець, філософ та філолог,
 Іваньо Ярослав Михайлович — доктор технічних наук, професор Іркутської сільськогосподарської академії.

Українські прізвища